|}

Die Ramal de Cáceres, zu Deutsch „Nebenbahn von Cáceres“, war eine portugiesische Eisenbahnstrecke zwischen Torre das Vargens an der Linha do Leste mit dem Bahnhof von Marvão - Beirã mit einer Gesamtlänge von 81,5 km. Die Eisenbahnstrecke war vor allem für den Grenzverkehr nach Spanien relevant, der Grenzbahnhof befand sich bei Valencia de Alcántara.

Aufgrund mangelnder Fahrgäste und der desolaten Haushaltslage Portugals stellte die staatliche Eisenbahngesellschaft den Regionalverkehr auf der Strecke 2011 ein. Bis zuletzt fuhr noch der Nachtzug Lusitania über die Strecke, der seit der kompletten Einstellung der Eisenbahnstrecke zum 15. August 2012, über die Linha da Beira Alta verkehrt.

Einzelnachweise 

Caceres